Сербська Суперліга 2006—2007 років — 1-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Сербії після поділу Сербії та Чорногорії на дві незалежні держави. Титул здобула Црвена Звезда.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Младост через фінансові проблеми відмовився від участі у наступному чемпіонаті.

Позначення:

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#97DEFF" align="center"|23/27 червня 2007

|}

Бомбардири

Посилання 
 Суперліга Сербії на soccerway 

2006—2007
Сербія
Сербія
2006 у сербському спорті
2007 у сербському спорті